Putz von Breitenbach ist der Name folgender Personen:

 Christoph Adalbert Putz (seit 1719 Putz von Breitenbach; 1658–1726), böhmischer Bergmeister, Bergschreiber, kaiserlicher Gegenhändler und Unternehmer
 Wenzel Leopold Putz von Breitenbach (1688–1747), böhmischer Adeliger und Gutsbesitzer
Franz Xaver Putz von Breitenbach (1737–1794), böhmischer Adeliger und Gutsbesitzer

Siehe auch

 Putz von Breitenbach, böhmisches briefadeliges Geschlecht